Йокуб Бретфус, Гиоб Претфус (год рождения неизвестен — умер, вероятно, 29 октября 1571) — чиновник, военный инженер и строитель в Королевстве Польши и Великом Княжестве Литовском XVI столетия.

Биография 
По информации, пересказанной в 1542 году Йостом Л. Дециусом-старшим князю Пруссии Альбрехту, был немцем; перед прибытием в Польшу некоторое время провел во Франции. С 1540 года находился на службе у короля Сигизмунда I Старого, быстро получил признание: 7 января 1542 ему увеличили годовой пенсион с 300 до 400 злотых.

В Каменце на Подолии руководил 200-ми рабочими, заведовал местным арсеналом. Под его руководством было сделано перестройку Дневной (Подкопанной) башни 1542-44, реставрацию Старой башни (Рожанка), построены новые ворота, тайный переход к колодцу при Старой башни 1544, направление бойниц Черной башни, укреплены стены вдоль фронтов: Черная башня — Русская брама, Черная башня — замок. В 1544 проводились работы при башнях, в частности: Папской, Колпак, Малой, Водной, Пороховой, Порайки, Лянцкоронской. Построен: новую башню и дорогу к новой воротам (вероятно, при башни Рожанка), выкопано фосу перед замковой воротами, вела к детинцу; баню. Реставрирован ворота с поля над берегом Смотрича вместе с башней при ней, направлено старую замковую башню. В тех и последующих годах проводились еще какие-то работы на замке, в частности, построено террасу (), темницу. В 1545 году ездил по поручению короля Тракая для изучения состояния замка. Счета за 1546-47 годы свидетельствуют о реставрации Русской, Польской ворот, копания фос, другие работы. 1547 года его заменил в Каменце итальянец Камиллюс ().

В 1549 году получил определенную сумму как бывший королевский архитектор, было возвращено сервиториат. 1550 года получил от новокорчиньского старосты 100 злотых (может, работы на замке).

На грани 1550-51 находился в Кракове, затем был выслан в Вильнюс, с 12 июля 1551 года стал руководителем королевских зданий. Через это ему приписывают авторство построенных здесь за инициятиви короля: нижнего замка, костела Св. Анны и Барбары (не сохранился), в котором король намеревался построить склепы для себя и двух жен (Барбары Радзивилл, ...). Возможно, собственно эти склепы построил Претфус, ибо Сигизмунд II завершил надгробие королевы Эльжбеты оставил у него.

С 1564 года начал работу по строительству обширного королевского двора в Кнышине, основательную перестройку замка Тыкоцина. Правдоподобно, около 1566 года руководил строительством замка в Белостоке для Петра Веселовского — будущего великого маршалка ВКЛ.

Перед 10 мая 1559 года стал городничим виленским, перед 16 мая 1564 получил государства олькеницкую, лейпунскую, в 1568 году — васильковскую. В 1569 году стал тикоцинским старостой. В 1564 получил в собственность предварительно огосударствленные деревни Грабово, Гиновка, Каменка, застенок Прусское (приход Август). В Грабове основал костел (не сохранился; был в нем похоронен), построил двор — видимо, каменный, потому что осталось место «Замчиско».

Имел сыновей Габриэла, Гиоба (Йоба), а также мог иметь дочерей; сыновья в 1595 году поделили наследство. Обедневшие потомки проживали в начале 18 века. в Каменке, Помянах в окрестностях Грабова. Один из внуков Александер (сын Г.) Каспером Несецким был ошибочно причислен к роду Претвичей; был дворянином коронного сокровища, получил «доживоттям» королевщину в Восточной Пруссии, видимо, там осел.

В 1541-1545 годах под его руководством (подписывался «строитель и ротмистр Его Королевской Милости») были перестроены укрепления крепости в Каменец-Подольском, реконструированы стены и башни, пристроены Дневную башню.

Примечания

Литература 
 "Данилов И". Йокуб Бретфус — строитель каменецкой твердыни // Каменец-Подольский вестник. — 1995. — 17 июня. — С 4.
 Иов Претвич // Художники Украины : Энциклопедический справочник / сост. М. Г. Лабинский,. С. Мурза ; под ред. А. В. Кудрицкого. — К. : «Украинская энциклопедия» им. М. П. Бажана, 1992. — 848 с. — ISBN 5-88500-042-5.. — С. 475.
 Иов Претвич // Искусство Украины : Биографический справочник / сост.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабинский ; под ред. А. В. Кудрицкого. — К. : «Украинская энциклопедия» им. М. П. Бажана, 1997. — 700 с. — ISBN 5-88500-071-9. — С. 489.
 PSB (redakcja). Praÿetfuess (Breitfus, Bretfus, Pretfusz) Hiob albo Job (zm. 1571) / Polski Słownik Biograficzny. — Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk — Łódź: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1985. — T. XXVIII/2. — Zeszyt 117. — S. 367-368. 

Инженеры Польши